Con Lötschberg vengono comunemente indicati:
 il Passo di Lötschen, valico nelle Alpi Bernesi;
 il Traforo del Lötschberg, traforo ferroviario svizzero aperto nel 1913 che collega Kandersteg e Goppenstein;
 la Galleria di base del Lötschberg, traforo ferroviario svizzero aperto nel 2007 che collega Frutigen e Raron.